Das Tennis-Mixed-Doppel der Olympischen Sommerspiele 2016 wurde vom 6. bis 13. August im Centro Olímpico de Tênis ausgetragen.

Olympiasieger von 2012 waren Wiktoryja Asaranka und Max Mirny. Asaranka sagte ihre erneute Teilnahme jedoch aufgrund ihrer Schwangerschaft ab. Neue Olympiasieger wurden Bethanie Mattek-Sands und Jack Sock aus den Vereinigten Staaten.

Insgesamt nahmen 16 Doppelpaare an diesem Turnier teil. Die Mixed-Teams wurden von der ITF unter Berücksichtigung der kombinierten Positionen in den Einzel- und Doppelweltranglisten mit Stand vom 6. Juni 2016 ausgewählt. Die Teams bestanden aus Spielerinnen und Spielern, die sich bereits für die Einzel- oder Doppelwettbewerbe qualifiziert hatten und sich deshalb vor Ort befanden. Das vom DTB gemeldete Duo Angelique Kerber und Jan-Lennard Struff schaffte es aufgrund der Nominierungskriterien nicht in das 16er-Feld. Da Philipp Kohlschreiber und Dustin Brown verletzungsbedingt nicht mehr zur Verfügung standen, konnte vom DTB keine aussichtsreichere Paarung nominiert werden.

Setzliste

Hauptrunde

Zeichenerklärung

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Seite des Mixedwettbewerbs auf rio2016.com (englisch)

Einzelnachweise 

Tennis-Mixed
2016
Tennisturnier in Rio de Janeiro
Tennisturnier 2016